Die Freie-Partie-Europameisterschaft 1951/2 war das 3. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 17. Dezember 1951 in Saint-Étienne statt. Es war die erste Freie-Partie-Europameisterschaft in Frankreich. Das Turnier zählte zur Saison 1951/52.

Geschichte 
Der Belgier Clement van Hassel konnte im französischen Saint-Étienne seinen Titel erfolgreich verteidigen. Das Gleiche gilt für den zweitplatzierten niederländischen Ex-Europameister Kees de Ruijter. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg waren deutsche Spieler wieder spielberechtigt. Der Düsseldorfer Siegfried Spielmann belegte am Ende aber nur den siebten Platz. Der Zehnte des Turniers Alfred Reus spielte für das damals von Frankreich verwaltete Saarland.

Modus 
Gespielt wurde in einer Vorrunde mit fünf und sechs Akteuren „Jeder gegen Jeden“ bis 500 Punkte. Die besten Vier jeder Gruppe erreichten die Endrunde. Ergebnisse der ausgeschiedenen Spieler wurden nicht in die Endrunde übernommen und zählten nicht zum Endklassement.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Endrunde

Einzelnachweise 

1951/2
Karambolageveranstaltung 1951
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Saint-Étienne